but-1-en, 
 cis-but-2-en, 
 trans-but-2-en, 
 izobutylen, (CH3)2C=CH2
 cyklobutan, 
 metylocyklopropan,